Albrechtsdorf ist der deutsche Name folgender Orte:
 in Polen
 Karszno, ein Dorf bei Neuwarp (Nowe Warpno) in Vorpommern
 Olbrachtowice, ein Dorf in der Gemeinde Zobten in Niederschlesien
 Wojciechów (Olesno), ein Dorf bei Rosenberg (Olesno) in Oberschlesien
 Wojciechy, ein Dorf bei Bartenstein (Bartoszyce) in Ostpreußen
 in Tschechien
 Albrechtice nad Orlicí, ein Dorf (konkrete Bezeichnung: Albrechtsdorf an der Adler) bei Pardubitz (Pardubice) in Ostböhmen
 Albrechtice v Jizerských Horách, ein Dorf bei Tannwald (Tanvald) im Isergebirge